Stazione di Carrara-Avenza – dal 2012 fermata impresenziata, è posta sulla ferrovia Genova-Pisa
 Stazione di Carrara San Martino – stazione ferroviaria sulla ferrovia Avenza-Carrara, dismessa dal 1969. Dal 1866 fino al 1939 portò le denominazioni di Carrara e Carrara Città, per poi mutarla nella sua ultima prima della soppressione
 Stazione di Carrara Monterosso – stazione sulla ferrovia Marmifera Privata di Carrara, dismessa dal 1964